Ча́ко () — провинция Аргентины, расположенная на севере страны, около границы с Парагваем. Её административный центр — город Ресистенсия на реке Парана напротив города Корриентес. Второй город провинции — Саэнс-Пенья.

Провинция граничит с Сальта и Сантьяго-дель-Эстеро на западе, Формоса на севере и востоке, Корриентес и Республикой Парагвай на юго-востоке и Санта-Фе на юге. С 1950 по 1955 год Чако назывался Пресиденте-Перон.

География и климат 

Провинция расположена на долинах Гран-Чако, также известных как Зелёный Ад из-за своих экстремальных погодных условий. Частые засухи создают условия подобные условиям в пустыне. Тем не менее, проливные дожди и периодические наводнения создают области сельвы.

Различия в растительности показывают неравномерное распределение осадков: с Импенетрабле («Непроходимый») плотным сухим лесом на западе, с около 600 мм осадков в год, и более влажным востоком, с 1100 мм осадков ежегодно, выпадающих в Сельва-Чакенья, джунглях без сухого сезона.

Реки провинции являются либо притоками Параны либо Парагвая, и текут с запада на восток. Наиболее важными из них являются реки Бермехо, Рио-де-Оро, Гуайкуру-Гранде, Гуайкуру-Чико, Саладо, Негро, Паломета и Тапенага.

Регион населён экзотическими дикими животными, включая кайманов, обезьян, тарантулов, диких кабанов, ягуаров, гигантских броненосцев, анаконд, гремучих змей, и ряд других ядовитых змей.

История 

Чако — на языке Кечуа означает охота, которая была главным источником пищи для местного населения до испанской колонизации Америки. Несколько местных племён (гуарани, тоба, вичи и другие) сохранились в регионе и составляют важные культурные сообщества в провинции, также как в провинции Формоса.

Первым городом в провинции Чако был Консепсьон-де-Буэна-Эсперанса, который существовал между 1585 и 1632 годом. Во время своего существования он являлся одним из самых важных городов в губернаторстве, однако местные индейцы атаковали его до тех пор, пока жители не покинули город. В XVII-м столетии была основана миссия иезуитов Сан-Фернандо-дель-Рио-Негро в районе нынешнего города Ресистенсия, однако она была покинута 15-ю годами позже.

В конце XIX столетия имели место многочисленные столкновения между Аргентиной и Парагваем в регионе Гран-Чако, известные как Парагвайская война, Сан-Фернандо был восстановлен, на этот раз как военный пост, и переименован в Ресистенсия в 1876 году.

В 1872 году была создана Территорио-Насьональ-дель-Гран-Чако, эта территория включала в себя нынешнюю провинцию Формоса и земли принадлежащие теперь Парагваю. В 1884 году вследствие раздела этой административной единицы появилась Территорио-Насьональ-дель-Чако. В 1951 году территория стала провинцией, изменив своё название на провинция Эва-Перон; провинции вернули её историческое название в 1955 году, когда армия свергла правительство Хуана Доминго Перона.

В конце XIX и первые десятилетия XX веков в провинцию переехали иммигранты разных национальностей; среди них были поволжские немцы и меннониты из России, Германии и Канады, . Они (наряду с другими иммигрантами) оказались способными превратить Чако с его тяжёлыми географическими условиями в продуктивный сельскохозяйственный регион, известный своей молочной и мясной продукцией.

Недостаток автомобильных дорог и, как следствие, большая зависимость от пассажирских железных дорог, негативно сказались на Чако после приватизации и закрытия национальной железнодорожной линии в начале 1990-х годов. Провинция, в 1997 году, инвестировала в СЕФЕЧА, в то время единственную государственную пригородную железнодорожную линию в Аргентине. На сегодняшний день СЕФЕЧА перевозит около миллиона пассажиров в год, чем вносит свою лепту в энергичное восстановлении провинции от кризиса 2002-го года.

Административно-территориальное деление 

Провинция делится на 25 департаментов ().

Экономика 
 Экономика Чако ещё сравнительно слаба, хотя уже оправилась от кризиса 2002 года. Её экономика оценивалась в 4,4 миллиарда долларов США в 2006 году, или 4,470 долларов США на душу населения (половина от среднего показателя по стране и на 22-м месте в Аргентине). Экономика Чако разнообразна, но её сельскохозяйственный сектор в последнее десятилетие страдает от периодических засух.

Развитие сельского хозяйства в Чако связано с производством древесины квебрахо и хлопка, на которых в настоящее время приходится 60 % национального производства.

В сельском хозяйстве произошло повышение до 17 % от объёма производства, включающего в себя такие культуры как соя, сорго и кукуруза. Сахарный тростник культивируется на юге, равно как и рис и табак в меньшей пропорции.

Крупный рогатый скот состоит из гибрида разных видов аргентинских коров с зебу, которые лучше приспосабливаются к высоким температурам, нехватке травы, и случайным наводнениям.

Промышленность составляет лишь небольшую долю в экономике (около 10 %) и включает в себя текстильную (производство из местного хлопка), нефтеперерабатывающую и угледобывающую отрасли, а также сахарную, спиртовую и бумажную отрасли (всё производство из сахарного тростника).

В Чако находится Национальный Парк Чако, но туризм не является хорошо развитой индустрией в провинции.

Транспорт: автомагистрали № 11, 16, 89.
В Ресистенсии есть аэропорт.

Примечания

Ссылки 
 Official website 
 Виды Чако 

Провинции Аргентины